Буссе Отто:
 Буссе, Отто (1901—1980) — немецкий участник Сопротивления против национал-социализма, праведник мира.
 Буссе, Отто (1867—1922) — немецкий патолог.